Jméno a příjmení Karel Vítek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Karel Vítek (* 1923) – český judista, medailista z mistrovství Evropy v judu
 Karel Vítek (* 1936) – český judista, trenér Sparty Praha, filmový kaskadér a herec ve vedlejších rolích